Wölkersdorf ist der Name folgender Orte:

 Wölkersdorf (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Wölkersdorf (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Wolkersdorf